Juan Pujol puede referirse a:

Personas 
 Juan Pablo Pujol (1570–1626), compositor y organista español, autor de música sagrada y profana.
 Juan Gregorio Pujol (1817-1861), político argentino, gobernador de la provincia de Corrientes.
 Juan Pujol Martínez (1883-1967), periodista, poeta y político español.
 Juan Pujol alias "Garbo" (1914-1988), espía español, agente doble durante la Segunda Guerra Mundial.
 Juan Pujol Pagés (1952), ciclista español.

Lugares 
 Juan Pujol, municipio de Corrientes nombrado en honor a Juan Gregorio Pujol.